Rose City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rose City (Michigan)
Rose City (Texas)